Сан Мигел дел Монте има више значења:

 Сан Мигел дел Монте (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мигел дел Монте (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику